Det finns flera med liknande namn:

Gunnar Jonsson (arkitekt) (1888–1946), svensk arkitekt
Gunnar Johnsson (friidrottare) (1889–1926), svensk släggkastare
Gunnar Johnsson (1917–2007), svensk målare och konstnär
Gunnar Johnsson (1922–2002), svensk målare och tecknare
Gunnar Johnson (1924–2004), jazzmusiker
Gunnar Jonsson/Gunnar Färjare (född 1930), arkitekt 
Gunnar Steinn Jónsson (född 1987), isländsk handbollsspelare
Gunnar Jónsson isländsk skådespelare